Bury steht für:

geographische Objekte in England:
 Bury (Cambridgeshire), Dorf in Cambridgeshire
 Bury (Greater Manchester), Stadt in Greater Manchester
 Metropolitan Borough of Bury, Bezirk in Greater Manchester
 Bury (Somerset) in Somerset
 Bury (West Sussex) in West Sussex
 Bury St Edmunds, Stadt in Suffolk

sonstige geographischen Objekte:
 Bury (Belgien), Ortschaft von Péruwelz, Provinz Hennegau, Belgien
 Bury (Oise), Gemeinde in Frankreich
 Bury (Québec), Gemeinde in Kanada

Sonstiges:
 HMS Bury (1919), Minenabwehrfahrzeug

Bury ist der Familienname folgender Personen:
 Aljaksandr Bury (* 1987), weißrussischer Tennisspieler
 Arthur Bury (1624–1713), englischer Theologe
 Bernard de Bury (1720–1785), französischer Komponist

 Claus Bury (* 1946), deutscher Bildhauer
 Dominik Bury (* 1996), polnischer Skilangläufer
 Edmund Bury (1884–1915), britischer Racketsspieler
 Edward Bury (1919–1995), polnischer Komponist, Dirigent, Pianist und Musikpädagoge
 Friedrich Bury (1763–1823), deutscher Maler
 Greg Bury (* um 1980), kanadischer Badmintonspieler
 Hans Martin Bury (* 1966), deutscher Politiker (SPD)
 Henri Blaze de Bury (1813–1888), französischer Dichter und Kritiker
 István Bury (* 1937), ungarisch-deutscher Fernsehregisseur

 Jérémy Bury (* 1981), französischer Karambolagespieler

 Jules Bury (1862–??), belgischer Sportschütze
 Kamil Bury (* 1995), polnischer Skilangläufer
 Klaus Bury (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Les Bury (1913–1986), australischer Politiker
 Michel Bury (* 1952), französischer Sportschütze
 Nikolai Bury (* 1979), deutscher Filmschauspieler
 Pol Bury (1922–2005), belgischer Maler und Bildhauer
 Priscilla Susan Bury (1799–1872), britische Illustratorin
 Robert Gregg Bury (1869–1951), britischer Altphilologe, Philosophiehistoriker und Geistlicher
 Sean Bury (* 1954), britischer Schauspieler
 Steffen Bury (* 1976), deutscher Fußballspieler und -trainer
 William Bury (1894–1939), englischer Fußballspieler
 Yannick Bury (* 1990), deutscher Politiker (CDU)

BURY steht für:
 BURY, deutscher Automobilzulieferer

Siehe auch:
 Buri